Kempston Interface — внешнее устройство для домашнего компьютера ZX Spectrum, разработанное Kempston Micro Electronics и выпущенное в 1983 году — интерфейс для подключения джойстика. Устройство продавалось по цене в 15,00 фунтов (только модуль, впоследствии цена была снижена до 9,95 фунтов) и 19,50 фунтов (модуль + джойстик).

Описание 

Интерфейс подключался к системному разъёму ZX Spectrum и позволял использовать ставшие стандартом де-факто Atari-совместимые джойстики с разъёмом DE-9.

Интерфейс стал довольно популярным и его поддержка была встроена во многие игры. Для некоторых ранее выпущенных игр были созданы патчи, продававшиеся отдельно.

В отличие от других интерфейсов джойстика для ZX Spectrum, Kempston не имитировал нажатия клавиш клавиатуры, а изменял состояние, читаемое с порта 31 (порт #1F): четыре бита отвечают за направления, пятый бит — за кнопку «огонь». Из BASIC состояние джойстика можно проверять, используя функцию IN 31.

Никаких средств проверки, подключён ли контроллер, не предусматривалось. Если игрок, пытаясь подобрать себе управление, переключится на Kempston, в то время как его нет, герой будет идти постоянно вправо.

Kempston Pro Joystick Interface 

В 1984 году Kempston Micro Electronics также выпустила устройство Kempston Pro Joystick Interface, с тремя разъёмами DE-9, работающими как Kempston Joystick, Cursor Joystick и Sinclair Joystick, плюс разъём для картриджа ПЗУ.

Примечания

Ссылки 
 Kempston Joystick Interface и Kempston Joystick & Interface на WorldOfSpectrum

Аппаратное обеспечение ZX Spectrum